Kungälv (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Kungälv (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.